Fallsburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fallsburg (Kentucky)
 Fallsburg (New York)
 Fallsburg (Ohio)